La  peut désigner :

France 
  de chars de combat
  de chasseurs à pied
  de volontaires de Paris
  de volontaires de la Gironde
  de volontaires des réserves
  de volontaires nationaux
  des Fédérés Nationaux
  du Génie
  du train